Matilda o Mathilda puede referirse a:
 Matilda, novela de Roald Dahl;
 Matilda, película de Danny DeVito basada en dicha novela;
 Matilda I y Matilda II, tanques británicos utilizados en la Segunda Guerra Mundial;
 Waltzing Matilda, canción folclórica australiana;
 Matilda, novela de la escritora británica Mary Shelley;

Matilda de Flandes (1031-1083, Reina Consorte de Inglaterra;
Matilda de Boulogne (1105-1152), Reina Consorte de Inglaterra.
Matilda de Saboya (1125-1158), más conocida como Mafalda de Saboya, Reina Consorte de Portugal;
Matilda Joslyn Gage (1826-1898), activista estadounidense;
Mathilda May (1965-), actriz francesa.
Matilda, canción de Harry Styles del álbum Harry's House (2022), con nombre basado en la novela.

en:Matilde
hu:Matild
pl:Matylda
ru:Матильда
sk:Matilda
sv:Matilda